Bora Bora
Bora Bora (comuna)
Ilha Bora-Bora (Lagoa Mundaú)
Bora-Bora (álbum)
88292 Bora-Bora - um asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos